Tanuma ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroyuki Tanuma (* 1973), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Takeyoshi Tanuma (1929–2022), japanischer Fotograf